Франц Бейер:
 Бейер, Франц (1835—1896) — норвежский музыковед.
 Бейер, Франц (1892—1968) — немецкий генерал.
 Бейер, Франц (1918—1948) — немецкий лётчик.
 Бейер, Франц (1922—2018) — немецкий музыковед.